USS Intrepid ha sido el nombre utilizado por los siguientes cuatro buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos:

, fue un queche armado capturado por la US Navy el 23 de diciembre de 1803, que explotó en el puerto de Trípoli el 4 de septiembre de 1804 

, fue un torpedero a vapor experimental asignado el 31 de julio de 1874 y vendido el 9 de mayo de 1892

, fue un buque de recepción y entrenamiento botado el 8 de octubre de 1904 y vendido el 20 de diciembre de 1921 

, fue un portaaviones botado el 26 de abril de 1943 y dado de baja el 15 de marzo de 1974. El Intrepid abrió como museo en la ciudad de Nueva York en agosto de 1982 y está designado como lugar histórico nacional. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos